Анна Голубкова:
 Голубкова, Анна Анатольевна (род. 1973) — российский литературный критик, литературовед, прозаик, поэт.
 Голубкова, Анна Артемьевна (1918—2003) — советская работница лёгкой промышленности, Герой Социалистического Труда.